Кристине Йенсен (, род. 1971) — датская шахматистка.

Чемпионка Дании 1988 г.

В составе сборной Дании участница четырех шахматных олимпиад (1988, 1990, 1996 и 2000 гг.; обычно выполняла функцию запасной участницы).

Участница юниорского чемпионата мира 1990 г.

В базе сайта Chessgames ей ошибочно приписаны партии Й. Кристиансена с шахматных олимпиад 1986, 1990 и 1992 гг.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Личная карточка К. Йенсен на сайте 365Chess
 Личная карточка К. Йенсен на сайте Olimpbase

 Шахматисты Дании
 Шахматисты XX века
 Участники шахматных олимпиад